Сапак — название населённых пунктов в Казахстане:

 Сапак (быв. Политехник) — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области, упразднено в 2019 г.
 Сапак — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Сапак — станция в  Аральском районе Кызылординской области.